В Нагорном Карабахе расположены различные залежи руд металлов и горных пород.

Виды полезных ископаемых 
Минеральное топливо 
Из видов минерального топлива обнаружены проявки каменного угля, которые расположены близ сёл Магавуз (Чардаглы), Нарештар (Нарынклар) и Колатак (Колатаг) Мардакертского района.

Руды металлов
В регионе найдены залежи различных видов металлов. Главным образом это цинк, свинец, медь, золото, серный колчедан и железо. Залежи расположены близ сёл Мехмана, Дрмбон (Хейвалы), Гюлатаг, Кусапат (Касапет), Ванк (Вянгли), Нор Казанчи (Сырхавенд), Лисагор (Туршсу), Ннги (Джамият), Цор (Сор) и Магавуз (Чардаглы), в междуречье Тартара (Тертера) и Хачена (Хачынчая), также на склоне горы Мрав (Муровдаг).

Горные породы
Имеются большие залежи мрамора и мраморизированного известняка, имеющего различные цветовые оттенки. Месторождения расположены близ города Степанакерт, (Ханкенди). Имеются залежи гранита, туфа, базальта, известняка.

Прочие
Также имеются залежи сырья для производства цемента, графита, литографского камня, гипса, песка и высококачественной глины.

Минеральная вода

Нагорный Карабах богат ресурсами минеральной воды. Особое значение имеют источники минеральной воды, находящиеся в 16-18 километрах от города Шуша, у автотрассы Горис-Степанакерт (Ханкенди). Воды содержат большое количество железа и ценятся своими целебными свойствами. На основе источника близ села Шрлан (Шырлан) Шушинского района в Шуше была построена здравница.

Примечания 

Геология Нагорно-Карабахской Республики